Abdallah ou Abdellah ou Abdullah est un nom propre.

Prénom 

Abdallah () (parfois orthographié Abdellah ou Abd Allah ou Abdullah), est un des prénoms arabes qui veut dire « serviteur d’Allah ».

La formé abrégée Abdel est très souvent utilisée.

L'équivalent de ce prénom en Afrique noire est Abdoulaye.

La traduction latine est Servus Dei. La traduction française non utilisée est Serdieu.

Abdallah peut être aussi un patronyme.

En Islam, il fait partie des prénoms préférés d'Allah, prénoms commençant par Abdul, selon les Hadiths de Boukari et Muslim.

Rois de Jordanie 
 Abdallah Ier (1882-1951), premier roi de Jordanie
 Abdallah II, (1962-), roi de Jordanie, arrière-petit-fils du précédent

Sultans et prince du Maroc 
 Abdallah el-Ghalib (1557-1574), sultan saadien
 Abdallah du Maroc (1694-1757), sultan alaouite
 Abdallah du Maroc (1935-1983), prince alaouite, fils du roi du Maroc Mohammed V et frère du roi Hassan II

Personnalités portant ce prénom 

 'Abdullah ibn 'Abdil-Mouttalib (545-570), père de Mahomet
 Abd Allah ibn Mas'ud, compagnon du prophète Mahomet
 Abdullah ibn Omar, fils de Umar ibn al-Khattab
 Abd Allah ibn az-Zubayr (623-692), fils de Asmaa bint Abu Bakr et Zubayr ben al-Awwam, neveu de Aïcha
 Abd Allah ben Tâhir, gouverneur du Khorasan de 828 à 844
 Abdallah Ibn Yasin, fondateur des Almoravides vers 1050, mort vers 1059
 Abdallah Mirza, arrière-petit-fils de Tamerlan
 Abdallahi ibn Muhammad, fils et successeur de Muhammad Ahmad ibn Abd Allah Al-Mahdi (Mahdi) (1846-1899)
 Abdallah  de Jordanie, roi de Jordanie
 Abdallah II de Jordanie, roi de Jordanie
 Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie saoudite
 Abdullah Ahmad Badawi (1939-), premier ministre de Malaisie
 Abdoulaye Wade (1926- ), président du Sénégal
 Abdullah Öcalan (1949- ), dirigeant du PKK
 Abdellah Mouaafi (1950- ), inspecteur du génie royale des Forces Armées Royales marocaines
 Abdullah Abdullah (1960- ), homme politique afghan
 Abdallah ag Oumbadougou (1962- ), guitariste touareg
 Abdullah Gül, président de la république de Turquie (28/08/2007 - 28/08/2014).

Personnalités portant ce patronyme 

 Akli Ait Abdallah, journaliste et reporter algéro canadien ;
 Anna Margareth Abdallah, (1940-), femme politique tanzanienne ;
 Dima Abdallah, (1977-), auteure libanaise ;
 Cédric Ben Abdallah (1979-), humoriste et acteur français ;
 Georges Ibrahim Abdallah (1951-), militant communiste libanais ;
 Jellal Ben Abdallah (1921-2017), artiste peintre tunisien ;
 Mohamed Abdallah, footballeur soudanais ;
 Khalid Abdullah (1937-2021), membre de la dynastie saoudienne ;
 Mouzawar Abdallah (1941-2020), homme politique comorien ;
 Soha Abdallah (1986-), nageuse égyptienne ;
 Soraya Abdullah (1978-2021), actrice indonésienne ;
 Yohanna Abdallah (1870-1924), historien Mozambicain ;

personnage de fiction
 Abdallah, personnage fictif des Aventures de Tintin et Milou, jeune fils de l'émir Mohammed Ben Kalish Ezab.

Toponyme 

 Bab Abdoullah, village de l'ouest de la Syrie.

Littérature 
 Abd'Allah, une pièce de théâtre de Jules Verne. 

Prénom arabe
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme arabe